Elmore ist der Name mehrerer

Orte:
 in Australien Elmore (Australien) in Victoria
 in England: Elmore (England) in Gloucestershire

in den Vereinigten Staaten:
 Elmore (Alabama), im Elmore County
 Elmore (Arkansas), im Hot Spring County – nicht mehr existent
 Elmore (Georgia), im Burke County – nicht mehr existent
 Elmore (Illinois), im Peoria County
 Elmore (Kalifornien), im Shasta County – nicht mehr existent
 Elmore (Maine), im Knox County
 Elmore (Minnesota), im Faribault County
 Elmore (North Carolina), im Scotland County
 Elmore (North Dakota), im Richland County
 Elmore (Ohio), im Ottawa County
 Elmore (South Dakota), im Lawrence County
 Elmore (Crockett County, Tennessee)
 Elmore (Cumberland County, Tennessee)
 Elmore (Texas), im Hall County – nicht mehr existent
 Elmore (Vermont), im Lamoille County
 Elmore (West Virginia), im Wyoming County
 Elmore (Wisconsin), im Fond du Lac County
 Elmore City, im Garvin County, Oklahoma
 Elmore Crossroads, im Scotland County, North Carolina
 Elmore Park, im Shelby County, Tennessee

Personen:
 Alfred Elmore (1815–1881), irisch-britischer Maler und Illustrator
 Amanda Elmore (* 1991), US-amerikanische Ruderin
 Franklin H. Elmore (1799–1850), US-amerikanischer Politiker
 Larry Elmore (* 1948), US-amerikanischer Künstler

Vorname:
 Elmore James (1918–1963), US-amerikanischer Musiker
 Elmore Leonard (1925–2013), US-amerikanischer Schriftsteller

Sonstiges:
 Elmore Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller, dann eine ehemalige Automarke von General Motors
 Elmore Arroyo, Fließgewässer im Las Animas County, Colorado
 Elmore Pond Brook, Fließgewässer im Lamoille County, Vermont
 Elmore Mine, Mine im Campbell County, Wyoming

im NRHP gelistete Objekte:
 Elmore County Courthouse, in Mountain Home, Idaho, ID-Nr. 87001584
 Elmore Houses, in South Windsor, Connecticut, ID-Nr. 85001832
 Elmore State Park, in Elmore, Vermont, ID-Nr. 02000279
 Elmore-Carter House, in Summersville, Kentucky, ID-Nr. 84001508

Siehe auch:
 Elmore County
 Elmore Branch
 Elmore Creek